Le Konzertstück pour harpe et orchestre opus 39 est un concerto de Gabriel Pierné. Dédié au harpiste belge Alphonse Hasselmans, il est créé le  par Henriette Renié aux Concerts Colonne à Paris.

Structure 
 Allegro moderato
 Andante
 Allegro scherzando
 Durée d'exécution : quinze minutes.

Lien externe

Source 
 François-René Tranchefort, Guide de la  musique symphonique, éd.Fayard 1986, p.580

Œuvre de Gabriel Pierné
|Pierné